Ак-Чишма — название населённых пунктов в России:

 Ак-Чишма — деревня в Альметьевском районе Татарстана, Бишмунчинское сельское поселение;
 Ак-Чишма — деревня в Альметьевском районе Татарстана, Новокашировское сельское поселение;
 Ак-Чишма — деревня в Арском районе Татарстана;
 Ак-Чишма — деревня в Ютазинском районе Татарстана;
 Ак-Чишма — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области, упразднён в 2004 г.